

Sigle 
 Non-commissioned officer – sottufficiale nella terminologia NATO
 Nuova Camorra Organizzata

Codici 
 nco – codice ISO 639-3 della lingua sibe
 NCO – codice ISO 3166-2:PH del Cotabato (Filippine)